Курмангали — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Курмангали — село в Индерском районе Атырауской области.
 Курмангали — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.